é um mangá de comédia japonês, publicado pela Weekly Shōnen Magazine de 2000 a 2006. Criado por Eiji Nonaka, teve adaptações para anime e um longa-metragem live-action. A série narra o ingresso de Takeshi Kamiyama, um estudante do segundo grau de 16 anos, na Escola Secundária Cromartie, que leva a má fama de ser o instituto de ensino mais perigoso da cidade de Tóquio.

A principal característica da série é o humor nonsense bastante pesado. No anime é muito comum ver os cenários agirem de forma inusitada ou objetos se movimentarem sozinhos. Há também grandes insinuações a bandas famosas, tanto nos títulos dos episódios do anime quanto em nomes de certos personagens, até mesmo nos seus produtos à venda.

O mangá foi originalmente lançado em 16 de fevereiro de 2001, com publicação até 24 de maio de 2006, totalizando em 17 volumes. Ainda durante a publicação do mangá, a série recebeu uma adaptação para anime em 2 de outubro de 2003, onde o último episódio fora transmitido em 25 de maio 2004, em um total de 26 episódios de 11 minutos de duração cada. O anime deixa muitas questões vagas, comumente o telespectador é convidado a ler o mangá para que compreenda melhor a série. Já nos últimos anos de publicação do mangá, foi lançado em 23 de julho de 2005 um longa-metragem live-action, que mesmo com um processo judicial clamando pela sua proibição, pode ser exibido após um acordo feito entre os responsáveis pelo filme e Warren Cromartie (que no caso era o queixoso).

Séries de manga
Animes e mangás escolares